Dit is een lijst van restaurants in de provincie Zuid-Holland die een Michelinster hebben of in het verleden er een gehad hebben. De lijst hieronder toont de restaurants op basis van de historisch hoogste waardering.

3 sterren 
 Geen

2 sterren 
 Restaurant Fred (Rotterdam)
 Parkheuvel (Rotterdam)
 FG restaurant (Rotterdam)

1 ster 
 De Gieser Wildeman (Noordeloos)
 Latour (Noordwijk)
 De Moerbei (Warmond)
 Niven (Rijswijk)
 Perceel (Capelle aan den IJssel)
 Calla's (Den Haag)
 Amarone (Rotterdam)
 Fitzgerald (Rotterdam)
 Joelia (Rotterdam)
 The Millèn (Rotterdam)
 Aan de Zweth (Schipluiden)
 FG Food Labs (Rotterdam)

Kaart 

Michelinster